«Тризенберг» () — любительский футбольный клуб из Тризенберга, Лихтенштейн. Одна из семи команд в стране. Играет в третьей лиге Швейцарии. Ежегодно участвует в Кубке Лихтенштейна.

Всего в структуре клуба 12 команд — две основные («Тризенберг» и «Тризенберг II»), 9 детско-юношеских разных возрастных групп (т.н. команды D/9a, D/9b, Ea, Eb, Fa, Fb, Ga, Gb и Gc) и команда ветеранов (Senioren).

История 
История "своего" футбола в Тризенберге началась в 1971 году, когда население общины одобрило строительство современного . Сам клуб был основан в 1972 году друзьями по футболу: Ханссом Гасснером (Hans Gassner), Эрнстом Гасснером (Ernst Gassner), Антоном Шедлером (Anton Schädler), Готтлибом Шедлером (Gottlieb Schädler), Гвидо Ниггом (Guido Nigg), Пепи Шедлером (Pepi Schädler), Фрицем Бидерманном (Fritz Biedermann) и Йозефом Гасснером (Бейзером; Josef Gassner (Beizer)).

Инициаторы создания, называемые Учредительным комитетом Тризенберга, собрались на первое заседание 20 апреля 1972 года. Приоритетными целями собрания были основание футбольного клуба и участие в чемпионате 1972/73 года на спортивной площадке Блюменау в Тризене. Хансу Гасснеру было поручено составить устав клуба, Готтлибу Шедлеру провести переговоры с муниципалитетом Тризена и с футбольным клубом Тризен относительно планируемого использования его спортивной площадки для игр будущего клуба.

28 мая 1972 года председатель собрания Ханс Гасснер приветствовал около 60 заинтересованных персон на учредительном собрании футбольного клуба в ресторане гостиницы Эдельвейс в Тризенберге, в том числе лидера сообщества Альфонса Шедлера (Alfons Schädler), Эрвина Вольфингера (Erwin Wolfinger), президента Футбольного союза Лихтенштейна, и Эрнста Ведана (Ernst Vedana), младшего председателя ЛФС. После того, как избиратели в Тризенберге в 1971 году с гораздо большим согласием согласились на строительство современного спортивного комплекса на Лайтависе, ничто не помешало основанию ФК «Тризенберг».
За этим последовали выборы секретаря клуба и учётчик голосов при голосовании. Затем был обсуждён устав клубы и были выбраны органы управления клуба. Первым президентом клуба стал Готтлиб Шедлер (Gottlieb Schädler), первым тренером — Гарри Босхардт (Harry Bosshard). Всего в тот день зарегистрировались 52 участника в качестве членов основанного футбольного клуба «Тризенберг».

В тот же год «Тризенберг» был принят в Лихтенштейнский футбольный союз и Швейцарский футбольный союз под регистрационным № 12903.

Как и все лихтенштейнские клубы, начал играть в  4-й швейцарской лиге, в региональной Футбольной ассоциации Восточной Швейцарии (Ostschweizer Fussballverband; OFV).До открытия своего стадиона 22 сентября 1973 года «Тризенберг» проводил игры и тренировки на стадионе «Шпортплац Блуменау» в соседнем Тризене. Осенью 1976 года была основана футбольная школа «Тризенберга».

В сезонах 1977/78 и 1979/80 «Тризенберг» занимал 1-е место в одной из региональных групп OFV 4-й лиги, но отказывался от повышения в классе. В сезоне 1986/87 клуб впервые в своей истории вышел в третью швейцарскую лигу, и выступал там до 1998 года, пока снова не спустился рангом ниже. Однако в сезоне 2000/01 году «Тризенберг» в четвертый раз занял 1-е место в одной из региональных групп OFV 4-й лиги и вернулся в третью лигу.

В сезоне 2009/10 «Тризенберг» впервые выиграл в одной из региональных групп OFV 3-й лиги и вышел во 2-ю швейцарскую лигу. В следующем сезоне «Тризенберг» добился наивысшего результата в своей истории — 8-е место в группе 1 региональной лиги OFV 2-й лиги. Два последующих сезона команда была на грани вылет, занимая оба раза 10-е место. В сезоне 2013/14 «Тризенберг» занял последнее место в группе 1 региональной лиги OFV и вылетел в 3-ю лигу.

После вполне успешного следующего сезона в 3-й лиге, когда команда заняла второе место в одной из региональных групп OFV, «Тризенберг» занял предпоследнее место в одной из региональных групп и вылетел в 4-ю лигу.

Но в 4-й лиге «Тризенберг» не задержался: с хода в 5-й раз занял 1-е место в одной из региональных групп OFV 4-й лиги и вернулся в третью лигу, в который и выступает по сей день.

В кубке Лихтенштейна «Тризенберг» начал выступать с первого же своего сезона 1973/74 и долгое время дальше 1/2 финала пройти не мог. Наконец, в сезоне 2014/15 с 11-й попытки команде удалось добиться наивысшего своего успеха в кубке Лихтенштейна — выйти в финал. Но в финале «Тризенберг» проиграл сильнейшей команде Лихтенштейна «Вадуцу», который выступал на  (в высшей (Суперлиге) швейцарской лиге) чем «Тризенберг», с разгромным счетом 5:0.

Вторая команда «Тризенберг II» стала выступать в кубке Лихтенштейна с сезона 1987/88 и дважды, в сезонах 1996/97 и 2006/07, она продвигалась по сетке кубка дальше, чем это удавалось основной команде. Начиная с сезона 1999/00 вторая команда неизменно выступает в 5-ой швейцарской лиге, в региональной Футбольной ассоциации Восточной Швейцарии.

Достижения

Основная команда 
Кубок Лихтенштейна
  Финалист (1 раз): 2015
 Полуфиналист (11 раз): 1979, 1988, 1994, 1998, 2002, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013, 2017

Чемпионат Швейцарии
 Вторая лига (Группа 1 региональной лиги OFV) — 2010/11–2013/14
 8-е место: 2010/11
 10-е место: 2011/12, 2012/13
 12-е место: 2013/14
 Третья лига (в одной из групп региональной лиги OFV) — 1987/88–1997/98, 2001/02–2009/10, 2014/15–2015/16, 2017/18–
 -е место: 2009/10
 -е место: 2014/15
 -е место: 2008/09
 Четвертая лига (в одной из групп региональной лиги OFV) — 1972/73–1986/87, 1998/99–2000/01, 2016/17
 -е место: 1977/78, 1979/80, 1986/87, 2000/01, 2016/17

Вторая команда 
Кубок Лихтенштейна
 1/4 финала (4 раза): 1987/88, 1996/97, 2003/04, 2006/07

Чемпионат Швейцарии (статистика с сезона 1999/00)
 Пятая лига (в одной из групп региональной лиги OFV) — 1999/00–
 -е место: 2003/04, 2011/12

Статистика выступлений 

Статистика выступлений в чемпионате Швейцарии приведена начиная с сезона 1999/00.

Основная команда

Вторая команда 
Вторая команда «Тризенберг II» стала выступать в кубке Лихтенштейна с сезона 1987/88. Статистика выступлений в чемпионате Швейцарии приведена начиная с сезона 1999/00.

Стадион 
В 1971 году, когда население общины Тризенберг одобрило строительство современного . 21 мая 1971 года было получено разрешение на проектирование и последующее получение субсидий от правительства Лихтенштейна. Общая стоимость первой стадии работ по подсчетам составила около 2 миллионов франков.

21 июля 1971 года после рассмотрения нескольких предварительных проектов был заключен контракт проектирование спортивного комплекса и составление сметы на строительство. 19 сентября 1971 года Городской совет общины Тризенберга одобрил представленный проект строительства спортивного комплекса. 23 сентября 1971 года было подписано соглашение с соседней общиной Тризен об обмене территориями для целей строительства спортивного комплекса, т.к. своей подходящей для строительства в общине Тризенберг не было. Строительство Спортивного комплекса Лайтавис было начато 27 октября 1971 года. Спустя почти два года, 23 сентября 1973 года, состоялось его открытие.

Из-за инфляции, а также из-за различных непредвиденных расходов, общие затраты на строительство спортивного комплекса составили в конечном счете 2,6 миллиона франков.

Адрес стадиона: 9497, Тризенберг. Игровое поле имеет размеры 98х57 метров. Вместимость стадиона 800 зрителей: 400 стоячих и 400 сидячих мест, из которых 120 являются крытыми. Стадион может принимать игры вплоть до Второй межрегиональной лиги Швейцарии по футболу (5-й уровень чемпионата Швейцарии по футболу).

Спортивный комплекс Лайтавис также располагает 2-мя раздевалками с душем и туалетом для команд, раздевалкой для учителей футбольной школы и судей, санитарной комнатой, всепогодной площадкой на крыше здания раздевалок для различных видов спорта, паркингом длиной 110 метров на 145 парковочных мест.

В 2006 году было построено второе поле меньшего размера (76х50 метров) для юношеских команд.

Состав

Персоналии

Руководство клуба 
 Президент — Роберт Селе (Robert Sele)
 Вице-президент — Хенрико Шедлер (Henrico Schädler)
 Финансовый директор — Хенрико Шедлер (Henrico Schädler)
 Администратор, спортивный директор и секретарь — Селина Шедлер (Selina Schädler)
 Администратор, лицензирование игроков — Хенрико Шедлер (Henrico Schädler)
 Руководитель по связям с общественностью и спонсорам — Тобиас Шедлер (Tobias Schädler)
 Оценщик и менеджер по хозяйственным делам — Рето Бюлер (Reto Bühler)
 Начальник команды — Фабиан Хильбе (Fabian Hilbe)
 Начальник юношеских команд — Марсель Рот (Marcel Roth)
 Ответственный за судейство — Герхард Бюлер (Gerhard Bühler)

Главные тренеры 
 в сезоне 1972/73 — Гарри Боссхард (Harry Bosshard)
 в сезоне 1977/78 — Сепп Шедлер (Sepp Schädler)
 в сезоне 1986/87 — Бернхард Хорниг (Bernhard Hornig)
 1996-1997 — Гарри Шедлер (Harry Schädler)
 1997-1999 — Эрнст Хаслер (Ernst Hasler)
 1998-2001 — Франц Шедлер (Franz Schädler)
 2001-2003 — Гарри Шедлер (Harry Schädler)
 2003-2005 — Йохен Абель (Jochen Abel)
 2005-2009 — Франц Шедлер (Franz Schädler)
 2009-2012 — Матиас Бек (Matthias Beck)
 2012-2013 — Бьёрн Вейкл (Björn Weikl)
 2013-2015 — Франц Шедлер (Franz Schädler)
 2015-2017 — Маркус Гасснер (Markus Gassner)
 2017-2020 — Томас Бек
 с 2020 года — Алессио Хаас (Alessio Haas)

Президенты клуба 
 1972-1974 — Готтлиб Шедлер (Gottlieb Schädler)
 1974-1982 — Гвидо Нигг (Guido Nigg)
 1982-1984 — Зигфрид Гасснер (Siegfried Gassner)
 1984-1988 — Гвидо Нигг (Guido Nigg)
 1988-1996 — Франц Хильбе (Franz Hilbe)
 1996-2000 — Мартин Эберле (Martin Eberle)
 2000-2001 — Хайнц Бек (Heinz Beck), и.о. после отставки Мартина Эберле
 2001-2003 — Даниэль Бек (Daniel Beck)
 2003-2009 — Марио Гасснер (Mario Gassner)
 2009-2013 — Франц Шедлер (Franz Schädler)
 2013-2020 — Филипп Фозер (Philipp Foser)
 с 2020 года — Роберт Селе (Robert Sele)

Спонсоры 
 Architektur Pitbau Anstalt — архитектектурная компания в Тризенберге
 Beck Elektro AG — электрическая компания в Лихтенштейне

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 История клуба на официальном сайте 
 Специальный выпуск спортивного журнала «Panorama — Das Liechtensteiner Alpenmagazin», посвященный 40-летию клуба 
 Профиль клуба на сайте Лихтенштейнского футбольного союза 
 Профиль клуба на сайте Швейцарского футбольного союза 
 Руководство клуба на сайте Швейцарского футбольного союза 
 Информация о стадионе «Тризенберга» на сайте Швейцарского футбольного союза 
 

Футбольные клубы Лихтенштейна